Прад:

Топонимы
 Прад — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Прад — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Прад — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара.
 Прад — коммуна во Франции, департамент Восточные Пиренеи.
 Прад — коммуна во Франции, департамент Лозер.
 Прад — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Прад — округ во Франции, в регионе Лангедок-Руссильон

Фамилия
 Прад, Жан-Мартен де (ок.1720-1782) — французский аббат, деятель французского Просвещения, сотрудник «Энциклопедии» (1751—1780).